Бильшо́вский () — фамилия:
 Бильшовский, Альберт (1847—1902) — немецкий литературовед
 Бильшовский, Альфред (1871—1940) — немецкий офтальмолог
 Бильшовский, Макс (1869—1940) — немецкий офтальмолог